Maltoni peut faire référence à:

Patronymie
 Cesare Maltoni (1930-2001) – Médecin et oncologue italien
 Maria Maltoni (1890-1964) – Professeur italien
 Mentore Maltoni (1894-1956) – Sculpteur italien
 Rosa Maltoni (1858-1905) – Enseignante italienne, mère de Benito Mussolini